Die All England 2019 im Badminton fanden vom 6. bis zum 10. März 2019 in Birmingham statt. Sie waren die 109. Auflage dieser Veranstaltung.

Austragungsort 
 Barclaycard Arena, Birmingham

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 

 Kento Momota (Champion)
 Shi Yuqi (Halbfinale)
 Chou Tien-chen (1. Runde)
 Chen Long (1. Runde)
 Son Wan-ho (1. Runde)
 Viktor Axelsen (Finale)
 Srikanth Kidambi (Viertelfinale)
 Anthony Ginting (1. Runde)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 

 Tai Tzu-ying (Finale)
 Nozomi Okuhara (Halbfinale)
 Chen Yufei (Champion)
 Akane Yamaguchi (Halbfinale)
 P. V. Sindhu (1. Runde)
 He Bingjiao (Viertelfinale)
 Ratchanok Intanon (1. Runde)
 Saina Nehwal (Viertelfinale)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 

 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (1. Runde)
 Li Junhui / Liu Yuchen (1. Runde)
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Halbfinale)
 Hiroyuki Endo / Yuta Watanabe (1. Runde)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (1. Runde)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Champions)
 Han Chengkai / Zhou Haodong (Viertelfinale)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Halbfinale)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 

 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Halbfinale)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (1. Runde)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Finale)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Viertelfinale)
 Chen Qingchen / Jia Yifan (Champions)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (1. Runde)
 Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (Halbfinale)
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Viertelfinale)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 

 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Champions)
 Wang Yilu / Huang Dongping (Viertelfinale)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Finale)
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Viertelfinale)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (1. Runde)
 Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Viertelfinale)
 Marcus Ellis / Lauren Smith (1. Runde)
 Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (1. Runde)

Finale

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Tournament Link

Badminton 2019
2019
Badmintonwettbewerb in Birmingham